Пасо Ескондидо има више значења:

 Пасо Ескондидо, Чиверија (Наолинко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пасо Ескондидо, Ринкон Ескондидо (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику